Shasta Lake (meer), een artificieel meer in de Amerikaanse staat Californië
 Shasta Lake (Californië), een plaats in de Amerikaanse staat Californië